Un ressort en Surinam es la unidad administrativa en la que se subdividen los distritos. Hay un total de 63 de ellos. Su nombre original es ressort en plural ressorten en neerlandés.

En el distrito de Paramaribo, los ressorts suelen ser barrios, pero en los distritos más grandes, como Sipaliwini los ressorts pueden tener dos o más cabeceras pobladas.

Todos los ressorts están listados con el distrito al que pertenecen, el área, la población y la densidad poblacional.

(*1) Incluye el sector en disputa que está controlado por Francia (área de Marowijne-Litani de 3439 km²).
(*2) Incluye el sector en disputa que está controlado por Guyana (región de Tigri de 15 603 km²).

Véase también 
 Distritos de Surinam

Referencias